The Law of the Range est un film américain de Milton J. Fahrney, sorti en 1911.
 The Law of the Range est un film américain de Henry MacRae, sorti en 1914.
 La Mauvaise Route est le nom en français de The Law of the Range, un film américain de William Nigh, sorti en 1928.